Strigilla är ett släkte av musslor. Strigilla ingår i familjen Tellinidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Musslor
Strigilla